Saint-Fargeau (Ursprung des Namens ist der Heilige Ferjeux, Stadtpatron von Besançon) steht für:
 Schloss Saint-Fargeau in Saint-Fargeau
 Saint-Fargeau, ein Stadtviertel in Paris im 20. Arrondissement
 Rue Saint-Fargeau im gleichen Pariser Arrondissement
 Saint-Fargeau (Métro Paris) in Paris, ebenfalls im 20. Arrondissement
 Schloss Ménilmontant, das auch Schloss Le Peletier Saint-Fargeau genannt wird
 Hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau in Paris im 3. Arrondissement, heute Teil des Musée Carnavalet

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Fargeau, Département Yonne
 Saint-Fargeau-Ponthierry, Département Seine-et-Marne
 Quartier Saint-Fargeau, ein Stadtviertel von Paris im 20. Arrondissement

Personen:
 Louis-Michel Le Peletier de Saint-Fargeau (Louis-Michel Le Peletier (Lepeletier), Marquis de Saint-Fargeau; 1760–1793), Politiker während der Französischen Revolution

Siehe auch:
 Saint-Ferjeux